Providence Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Providence Historic District (Ohio), ID-Nr. 75001467
 Providence Historic District (Utah), ID-Nr. 07001169